

Населені пункти та їхні частини

 Камйонка — гміна в Любартівському повіті Люблінського воєводства
 Камйонка — село в гміні Радомін Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Камйонка — село в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Камйонка — село в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Камйонка — село в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Камйонка — село в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Камйонка — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Камйонка — село в гміні Новоґруд-Бобжанський Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Камйонка — село в гміні Болеславець Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Камйонка — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Камйонка — село в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Камйонка — село в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Камйонка — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонка — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонка — село в гміні Борове Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонка — село в гміні Радзейовіце Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонка — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонка — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонка — село в гміні Пацина Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонка — село в гміні Лятович Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонка — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонка — село в гміні Ренська Весь Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Камйонка — село в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Кам'янка (Камйонка) — село в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Камйонка — село в гміні Ясьонувка Монецького повіту Підляського воєводства
 Камйонка — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Камйонка — село в гміні Віжайни Сувальського повіту Підляського воєводства
 Камйонка — село в гміні Сментово-Ґранічне Староґардського повіту Поморського воєводства
 Камйонка — село в гміні Мальборк Мальборського повіту Поморського воєводства
 Камйонка — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Камйонка — село в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Камйонка — село в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камйонка — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камйонка — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камйонка — село в гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камйонка — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Камйонка — село в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Камйонка — село в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Камйонка — село в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Камйонка — село в гміні Ходзеж Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Камйонка — село в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Камйонка — частина міста Міколув у Міколовському повіті Сілезького воєводства
 Камйонка — частина села Сітовець у гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Камйонка — частина села Заставе в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Камйонка — частина села Сьвідри в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Камйонка — частина села Ожехувек у гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Камйонка — частина села Хшонстувек у гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Камйонка — частина села Седлиська в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Камйонка — частина села Плавовиці в гміні Нове Бжесько Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Камйонка — частина села Клодне в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Камйонка — частина села Ясень у гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Камйонка — частина села Барвалд-Сьредні в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Камйонка — частина села Блоне в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Камйонка — частина села Бухциці в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Камйонка — частина села Заклічин у гміні Сеправ Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Камйонка — частина села Шимбарк у гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Камйонка — частина села Зволя в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Камйонка — частина села Воля-Кривецька (Воля-Кшивецька) в гміні Кривча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Камйонка — частина села Гута-Коморовська в гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Камйонка — частина села Гандзлювка в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Камйонка — частина села Коморув у гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Камйонка — частина села Моґельниця в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Камйонка — частина села Оґродники в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Камйонка — частина села Ґрабувко в гміні Нова Карчма Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Камйонка — частина села Станішево в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Камйонка — частина села Бродниця-Ґурна в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Камйонка — частина села Скверави в гміні Студзеніце Битівського повіту Поморського воєводства
 Камйонка — частина села Подмельовець у гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Камйонка — частина села Лукова в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Камйонка — частина села Обленґорек у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Камйонка — частина села Белиці в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камйонка — частина села Оторово в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Камйонка — частина села Монкошице в гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Камйонка — частина села Рисіни-Кольонія в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Камйонка — колонія в гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Камйонка — колонія в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Камйонка — колонія в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Камйонка — колонія в гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Камйонка — осада в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Камйонка — осада в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Камйонка — осада в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонка — осада в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Камйонка — осада в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Камйонка — осада в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камйонка — осада в гміні Хоцивель Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Камйонка — осада в гміні Мешковіце Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Камйонка — лісова осада в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Камйонка — лісова осада в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонка — лісова осада в гміні Хжонстовіце Опольського повіту Опольського воєводства
 Камйонка — лісова осада в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Камйонка — лісова осада в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки